Гашовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыбницкий повят, Силезское воеводство. Население — 8679 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Черница
 Гашовице
 Лукув
 Пеце
 Щербице

Соседние гмины 
 Гмина Ейковице
 Гмина Льыски
 Пшув
 Рыдултовы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства